BC:
 Borland C — компилятор языка C производства фирмы Borland.
 bc — интерактивный интерпретатор Си-подобного языка, позволяет выполнять вычисления с произвольно заданной точностью. Часто используется как калькулятор в командной строке юникс-подобных операционных систем.
 BC (Before Christ) — часто употребляемая аббревиатура, означающая время (годы, века) до нашей эры.
 BC — British Columbia (Британская Колумбия).